Esta é uma lista de exoplanetas observados durante a missão K2 do telescópio espacial Kepler.

Lista 

Exoplanetas descobertos pela sonda Kepler
Sonda espacial Kepler
Listas de exoplanetas
Exoplanetas detectados por trânsito